Свидовок — название населённых пунктов на Украине:
 Свидовок — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Свидовок — село в Черкасском районе Черкасской области.